Baureihe 169 steht für:
 DB-Baureihe 169, Baureihe von Elektrolokomotiven, siehe LAG 1 bis 5
 DB-Baureihe V 169, Prototyp für Diesellokomotiven
 DR-Baureihe ET 169, S-Bahn-Triebfahrzeuge
 Mercedes-Benz Baureihe 169, Automodell